Андрей Сабуров:
 
 Сабуров, Андрей Васильевич (ум. 1534) — дворянин из потомков татарского мирзы Чета.
 Сабуров, Андрей Иванович (1797—1866) — обер-гофмейстер, директор императорских театров обеих столиц.